Arauca kan syfta på

Geografi

Argentina 

 Arauco (ort i Argentina), La Rioja,

Colombia 

 Arauca (departement), departement, 
 Arauca (kommun), 
 Arauca (stad), departementshuvudort, 
 Arauca (älv)/Araucafloden – gränsälv/-flod mellan Colombia och Venezuela (en) (no)